Nayar, (malajalam: നായര്‍, wym.:'na:jar}, ang. Nair) – nazwa kasty wojowników w południowo-indyjskim stanie Kerala, która odegrała bardzo ważną rolę w historii tego regionu.

Dźati w systemie kastowym Indii